

Externe Systematik 
Innerhalb der Unterklasse Fluginsekten (Pterygota) gehören die Hautflügler zur Überordnung der Neuflügler (Neoptera).

Interne Systematik 

In der folgenden Systematik der Hautflügler (Hymenoptera) wird die Systematik bis auf Familienebene geführt.

Überfamilie Xyeloidea
Xyelidae
Überfamilie Blattwespenartige (Tenthredinoidea)
Echte Blattwespen (Tenthredinidae)
Buschhornblattwespen (Diprionidae)
Bürstenhornblattwespen (Argidae)
Keulhornblattwespen (Cimbicidae)
Blasticotomidae
Pergidae
Überfamilie Gespinstblattwespenartige (Pamphilioidea)
Gespinstblattwespen (Pamphiliidae)
Megalodontesidae
Überfamilie Halmwespenartige (Cephoidea)
Halmwespen (Cephidae)
Überfamilie Holzwespenartige (Siricoidea)
Holzwespen (Siricidae)
Anaxyelidae
Überfamilie Xiphydrioidea
Schwertwespen (Xiphydriidae)
Überfamilie Orussoidea
Orussidae
 Unterordnung Taillenwespen (Apocrita)
Überfamilie Stephanoidea
Stephanidae
Überfamilie Trigonaloidea
Trigonalidae
Überfamilie Megalyroidea
Megalyridae
Überfamilie Evanioidea
Aulacidae
Hungerwespen (Evaniidae)
Schmalbauchwespen (Gasteruptiidae)
Überfamilie Ceraphronoidea
Ceraphronidae
Megaspilidae
Überfamilie Gallwespenartige (Cynipoidea)
Austrocynipidae
Ibaliidae
Liopteridae
Gallwespen (Cynipidae)
Figitidae
Überfamilie Zehrwespenartige (Proctotrupoidea)
Zehrwespen (Proctotrupidae)
Pelecinidae
Vanhorniidae
Heloridae
Austroniidae
Roproniidae
Peradeniidae
Proctorenyxidae
Überfamilie Diaprioidea
Diapriidae
Monomachidae
Maamingidae
Ismaridae
Überfamilie Platygastroidea
Platygastridae
Scelionidae
Überfamilie Erzwespen (Chalcidoidea)
Feigenwespen (Agaonidae)
Aphelinidae
Chalcididae
Encyrtidae
Elasmidae
Eucharitidae
Eulophidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Leucospidae
Zwergwespen (Mymaridae)
Ormyridae
Perilampidae
Pteromalidae
Rotoitidae
Signiphoridae
Tanostigmatidae
Tetracampidae
Torymidae
Trichogrammatidae
Überfamilie Mymarommatoidea
Mymarommatidae

Überfamilie Schlupfwespenartige (Ichneumonoidea)
Schlupfwespen (Ichneumonidae)
Brackwespen (Braconidae)
Teilordnung Stechimmen (Aculeata)
Überfamilie Chrysidoidea
Plumariidae
Scolebythidae
Plattwespen (Bethylidae)
Goldwespen (Chrysididae)
Sclerogibbidae
Embolemidae
Zikadenwespen (Dryinidae)
Überfamilie Vespoidea
Sierolomorphidae
Rollwespen (Tiphiidae)
Keulenwespen (Sapygidae)
Ameisenwespen (Mutillidae)
Wegwespen (Pompilidae)
Rhopalosomatidae
Bradynobaenidae
Ameisen (Formicidae)
Faltenwespen (Vespidae)
Dolchwespen (Scoliidae)
Überfamilie Apoidea
Grabwespen (Spheciformes)
Heterogynaidae
Ampulicidae
Sphecidae
Crabronidae
Bienen (Apiformes)
Stenotritidae
Colletidae
Andrenidae
Halictidae
Melittidae
Megachilidae
Apidae

Traditionell wurde der Unterordnung der Taillenwespen die Unterordnung Pflanzenwespen (Symphyta) gegenübergestellt. Diese Gruppe ist paraphyletisch und damit nach den Regeln der phylogenetischen Systematik nicht gerechtfertigt, sie wird in moderneren Systemen nicht mehr verwendet.

Zudem wurden die Überfamilien der Taillenwespen mit Ausnahme der Aculeata traditionell meist als "Legimmen" (andere Namen Terebrantes, Terebrantia oder Parasitica) zusammengefasst, auch diese wurden aufgelöst. Die Aculeata sind evolutiv aus einer Gruppe innerhalb der Legimmen hervorgegangen. Ihre Schwestergruppe ist nicht mit Sicherheit bekannt. Möglicherweise ist es die Überfamilie Ichneumonoidea, andere Indizien deuten auf die Evanioidea hin.

Quellen 
 John Heraty, Fredrik Ronquist, James M. Carpenter, David Hawks, Susanne Schulmeister, Ashley P. Dowling, Debra Murray, James Munro, Ward C. Wheeler, Nathan Schiff, Michael Sharkey (2011): Evolution of the hymenopteran megaradiation. Molecular Phylogenetics and Evolution 60: 73–88. 
 Michael J. Sharkey, James M. Carpenter, Lars Vilhelmsen, John Heraty, Johan Liljeblad, Ashley P.G. Dowling, Susanne Schulmeister, Debra Murray, Andrew R. Deans, Fredrik Ronquist, Lars Krogmann, Ward C. Wheeler (2012): Phylogenetic relationships among superfamilies of Hymenoptera. Cladistics 28: 80–112. 
 Susanne Schulmeister (2003): Review of morphological evidence on the phylogeny of basal Hymenoptera (Insecta), with a discussion of the ordering of characters. Biological Journal of the Linnean Society 79: 209–243. 
 Michael J. Sharkey (2007): Phylogeny and Classification of Hymenoptera. Zootaxa 1668: 521–548.

Siehe auch 
 Systematik der Insekten
 Biologische Systematik

Hautflugler
Entomologie
!Systematik